Carice nome comune del genere di piante Carex
Carice, comune di Haiti nell'arrondissement di Vallières